Remete-hegy (Budapest)
Remete-hegy (Remeteszőlős)